Колишній монастир францисканців на вулиці Короленка
 Колишній монастир францисканців, що діяв з XIV ст. по 1785 рік на вулиці Театральній
 Монастир францисканців конвентуальних на вулиці Личаківській